Fulvio Collovati – calciatore italiano, nato nel 1957
 Romano Collovati – calciatore italiano, nato nel 1937